Filleau

 François Filleau de Saint-Martin (1632-1695), écrivain français ;
 Nicolas Filleau de la Chaise (1631-1688), historien français.

Homonymie de patronyme